Sankt Alfons oder Alphons bzw. Heiliger Alfons/Alphons steht für:

 Alfonso Maria de Liguori (1696–1787), italienischer Bischof, Ordensgründer,  Kirchenlehrer
 die Kirchen des Heiligen, siehe Alfons-von-Liguori-Kirche

Seliger Alfons:
 Alphonsus Rodriguez (1532–1617), spanischer Jesuit